Norsk älghund kan syfta på

 Norsk älghund, grå – en hundras med Norge som officiellt ursprungsland, kallas Gråhund i Sverige
 Norsk älghund, svart – en hundras från Norge